XVIII чемпионат России по волейболу среди 12 команд мужской Суперлиги проходил с 3 октября 2008 года по 5 мая 2009 года.

Чемпионат характеризовался как никогда прежде сильным и ровным составом участников, напряжённой борьбой и стал триумфальным для новоуренгойского «Факела», выигравшего регулярный сезон и впервые завоевавшего медали национального первенства, и казанского «Зенита», во второй раз в своей истории ставшего чемпионом России.

Лауреатом Приза памяти Андрея Кузнецова, вручаемого газетой «Спорт-Экспресс» лучшему игроку чемпионата России, стал связующий «Зенита» олимпийский чемпион Пекина-2008 Ллой Болл.

Изменения в регламенте 
Второй сезон в Суперлиге применялась «итальянская» система подсчёта очков в турнирную таблицу, но в отличие от предыдущего сезона при равенстве очков у двух или более команд главным показателем при распределении мест являлось количество побед во всех встречах, затем — общее соотношение партий и общее соотношение мячей.

Впервые командам было разрешено включить в заявку на матч 13 игроков (а не 12), в том числе двух либеро, одним из которых должен являться россиянин, родившийся не ранее 1984 года. При этом был сохранён лимит на легионеров — не более двух иностранных волейболистов в команде.

С этого сезона перед стартом чемпионата страны стал проводиться матч за Суперкубок России — между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны. Первый в истории Суперкубок, разыгранный 20 сентября, завоевало московское «Динамо», обыгравшее казанский «Зенит» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды играли в два круга по системе с разъездами. Команды, занявшие по итогам предварительного этапа 1—8-е места, вышли в плей-офф, а занявшие 9—12-е места стали участниками плей-аута.

Турнирная таблица

Результаты

Финальный этап

Плей-офф 
Четвертьфиналы проводились сериями до двух побед по системе 1—1—1, полуфиналы и финалы за 1-е, 3-е и 5-е места — сериями до трёх побед по системе 2—2—1. Команды, занявшие 1—5-е места, получили право выступить в следующем сезоне в еврокубках, причём чемпион России, а также обладатель национального Кубка — в Лиге чемпионов.

Четвертьфиналы 
25, 29 марта, 9 апреля 2009

Полуфиналы 
13, 14, 18, 19, 23 апреля 2009

Финалы 
27, 28 апреля, 2, 3 мая 2009
За 1-е место
«Искра» — «Зенит» — 0—3

1-й матч

2-й матч

3-й матч

Плей-аут 
Участники плей-аута где сыграли в четыре круга. Итоговые места были определены с учётом всех очков, набранных на предварительном этапе и в играх плей-аута. Команды, занявшие 11—12-е места, выбыли в высшую лигу «А».

Призёры

Статистика 
 Из 192 состоявшихся матчей 75 закончились со счётом 3:0, 68 — со счётом 3:1 и ещё 49 — 3:2.
 Самым продолжительным матчем чемпионата стала первая игра четвертьфинальной серии между «Зенитом» и «Локомотивом-Белогорьем» — команды провели на площадке 2 часа 18 минут.
 Самый быстротечный матч прошёл 4 мая, в четвёртом туре плей-аута, между командами НОВА и «Югра-Самотлор» — для победы нижневартовцы затратили ровно 1 час.
 Рекорд по продолжительности одной партии был установлен в 1-м туре в матче «Зенит» — «Югра-Самотлор» — 3-й сет, завершившийся победой хозяев со счётом 40:38, длился 42 минуты.
 Самой быстротечной партией чемпионата (не считая тай-брейков) стал 3-й сет игры НОВА — «Динамо», выигранный москвичами за 19 минут со счётом 25:9. Интересно, что волейболисты НОВЫ в этой партии набрали собственными усилиями меньше очков, чем им подарили динамовцы — 4 против 5.
 Рекорд по результативности за матч установил в 1-м туре диагональный «Ярославича» Максим Михайлов, набравший в игре с новосибирским «Локомотивом» 35 очков.
 В первом туре был зафиксирован ещё один рекорд — по необычно долгой продолжительности трёхсетового матча. «Урал» и «Факел» находились на площадке 1 час 40 минут, каждая из партий этого матча завершалась на «балансе» и — в пользу «Факела».

Самые результативные

Итоговое положение 

«Динамо» получило право играть в Лиге чемпионов благодаря победе в Кубке России-2008. «Локомотив-Белогорье» завоевал путёвку в Кубок вызова, но отказался от участия в этом турнире. «Югра-Самотлор» сохранила место в Суперлиге, но летом 2009 года руководством клуба было принято решение о прекращении участия в чемпионате среди команд сильнейшего дивизиона.

Матч звёзд 
30 января 2009 года в Сургуте прошёл третий в истории российского волейбола Матч звёзд. Этот матч полностью соответствовал своему названию: из 30 волейболистов, включённых в команды под названиями «Звёзды России» и «Звёзды мира», 18 являются призёрами Олимпийских игр в Пекине-2008. По традиции составы команд были сформированы по результатам интернет-голосования болельщиков, а тренеры впервые были определены по спортивному принципу: по итогам первого круга чемпионата «Динамо» Даниэле Баньоли опередило другие клубы, тренируемые иностранными специалистами, а «Факел» Бориса Колчинса занимал самое высокое место среди команд, возглавляемых российскими тренерами.

Впервые Матч звёзд прошёл не в Москве. За праздником волейбола, смогли воочию наблюдать жители Сургута, до отказа заполнившие местный Дворец спорта. Перед началом игры состоялась церемония вручения специальных призов волейболистам, сыгравшим более 200 официальных матчей за сборную России и вошедшим в организованный газетой «Спорт-Экспресс» и Всероссийской федерацией волейбола Клуб Сергея Тетюхина.

Матч звёзд-2009, как и два предыдущих (в декабре 2005 года и феврале 2008-го), завершился победой «Звёзд России».

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2008/2009 принимали участие 85 команд: 12 в Суперлиге, 13 в высшей лиге «А», 27 в высшей лиге «Б» и 33 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования проходили с 4 октября по 10 мая в четыре круга по системе со «спаренными» матчами. «Локомотив-Изумруд» и «Динамо-Янтарь», в предыдущем сезоне игравшие в Суперлиге, за несколько туров до финиша первенства обеспечили себе возвращение в сильнейший дивизион. «Зоркий» и «Университет» выбыли в высшую лигу «А»; ТНК-BP, который должен был составить им компанию, оставлен в подэлитном дивизионе из-за снятия с соревнований «Металлоинвеста».

Высшая лига «Б» 
Матчи финального этапа с участием 6 сильнейших команд лиги проходили с 10 по 15 апреля в Санкт-Петербурге и с 24 по 29 апреля в Тюмени. Победителями стали хозяева площадок — «Автомобилист» и «Нефтегазунивер». (Позднее стало известно, что созданный на базе «Нефтегазунивера» клуб «Тюмень» заменит в чемпионате России-2009/10 среди команд Суперлиги снявшуюся с соревнований и заявившуюся на турнир высшей лиги «А» «Югру-Самотлор».)

В первую лигу выбыли смоленский СГАФК-«Феникс» и ростовский СКА. Самый титулованный клуб советских времён, ЦСКА, как и годом ранее, остался в одном шаге от финального турнира, уступив третье место в зоне Европы «Локомотиву-Факелу» только из-за худшего соотношения партий. Это был последний сезон ЦСКА — в июне 2009 года армейский клуб расформировали.

Первая лига 
Матчи финала за 1—6-е места проходили в Саранске, Челябинске и Нижнем Новгороде с 10 марта по 26 апреля. Кроме двух победителей, в высшую лигу «Б» сезона-2009/10 были допущены «Спортакадемия»-ВРЗ и СДЮШОР № 4.

Примечания

Ссылки 
 Результаты Суперлиги

2008 год в волейболе
2009 год в волейболе